Die Synsam Swedish Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juli 2003 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships und in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, welche genau wie die Synsam Swedish Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Carlos Moyá, der in diesem Jahr als Setzlistenerster im Halbfinale am späteren Turniersieger Mariano Zabaleta scheiterte, der selbst Fünfter der Setzliste war. Im Finale setzte sich Zabaleta gegen Nicolás Lapentti aus Ecuador durch. Er gewann seinen zweiten Titel der Karriere.
Im Doppel siegten Jonas Björkman und Todd Woodbridge im Vorjahr. Sie traten nicht erneut zusammen an; Björkman scheiterte mit Jared Palmer im Halbfinale, während Woodbridge nicht am Turnier teilnahm. Neue Turniersieger wurden die Dritten der Setzliste Simon Aspelin und Massimo Bertolini, die damit ihren zweiten gemeinsamen Erfolg feierten. Für Aspelin war es der dritte, für Bertolini der zweite und letzte Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Båstad